Das Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2011 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Fès. 
Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 16. bis zum 24. April 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Alberta Brianti und Simona Halep, das Brianti in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Andrea Hlaváčková / Renata Voráčová in zwei Sätzen gegen Nina Brattschikowa / Sandra Klemenschits.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Fès